Семь холмов — историческое название повышенных участков местности, на которых строились города. Среди них известны:

 Семь холмов Рима
 Семь холмов Москвы